

Patronymie 

 Albert Schnyder (1898-1989), peintre suisse ;
 Franz Schnyder (1910-1993), réalisateur, scénariste et producteur suisse ;
 Patty Schnyder (1978-), joueuse de tennis suisse ;
 Peter Schnyder, Docteur ès lettres et professeur suisse ;
 Philippe Schnyder (1978-), coureur cycliste suisse.

Patronyme suisse